Чекман — короткий каптан, який носили галицькі міщани.

Прізвище 

 Чекман Валерій Миколайович ( 1937) — радянський і литовський мовознавець, славіст.
 Чекман Іван Сергійович (1936) — доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.
 Чекман Михайло Костянтинович (1946—2002) — український політик, міський голова Хмельницького (1990—2002), заслужений працівник соціальної сфери України.

Див. також 
 Чекмінь — верхній чоловічий одяг.
Українські прізвища